Атайкорт () — горная вершина в Ножай-Юртовском районе Чеченской республики.
Высота над уровнем моря составляет 1471. 6 метр. Горная вершина находится к юго-востоку от населённых пунтов: Алхан-Хутор Даттах, Булгат-Ирзу, и хребта Планивук, по западному склону горы протекает речка Даттах.

Название горы Атайкорт () связано с именем нарта Атай. Здесь сохранились жернова ручной мельницы, которыми пользовались нарты-орстхойцы Атай (), Дюра () и Амир ()..

Примечания

Литература 
 
 

Горные вершины Чечни